

Санді-Лейк — місто, штат Пенсільванія
 Санді-Лейк Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія